Ovo je spisak dešavanja i epizoda iz serijala Naruto Šipuden iz sezone 3.

3. sezona (2008)

Beleške

VIdi još 
 Naruto
 Lista Naruto epizoda
 Spisak epizoda serije Naruto Šipuden
 Naruto Šipuden (sezona 1)
 Naruto Šipuden (sezona 2)

Naruto
Сезоне телевизијских серија 2008.